Семён Алексе́ев — русские имя и фамилия. Известные носители:
 Алексеев, Семён (XVII век) — подьячий в правление царей Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича.
 Алексеев, Семён Александрович (1912—1990) — советский учёный.